Waterloo har flere betydninger:

Belgien:
 Waterloo, Belgien – en by i Belgien, hvor Napoleon blev besejret
 Slaget ved Waterloo – Slag udkæmpet ved Waterloo, Belgien i 1815

Canada:
 Waterloo, Ontario – en by i Ontario, Canada
 Waterloo, Quebec – en by i Quebec, Canada

USA:
 Waterloo, Iowa – en amerikansk by i staten Iowa

England:
 Waterloo Station – en af de største banegårde, og vigtigste trafikknudepunkter, i London

Sierra Leone:
 Waterloo (Sierra Leone) – by i Sierra Leone som er en del Freetown-storbyområdet

Kultur:
 Waterloo (popsang) – en popsang af gruppen ABBA
 Waterloo (album) – et album af gruppen ABBA
 Waterloo (film) – en film af Sergej Bondartjuk